Сан-Роки ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Макрорегион агломерации Сан-Паулу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сорокаба. Население составляет 73 778 человек на 2006 год. Занимает площадь 307,553 км². Плотность населения — 239,9 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 514.681.715,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.300,14 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,820 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу